Lincolnton puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades de Estados Unidos:

Lincolnton, ciudad en el Estado de Carolina del Norte;
Lincolnton, pueblo en el Estado de Georgia;
Municipio de Lincolnton, en el Estado de Carolina del Norte.